Кристиан Шёльд (, 26 сентября 1911, Стокгольм — 15 мая 1988) — шведский шахматист, мастер. Четырехкратный чемпион Швеции (1949, 1950, 1959, 1963 гг.). Бронзовый призер чемпионата Швеции 1962 г. В составе сборной Швеции участник шести шахматных олимпиад (в 1950 г. играл на 1-й доске). В 1951 г. представлял Швецию в зональном турнире претендентского цикла 1951—1953 гг.

Регулярно участвовал в новогодних турнирах в Стокгольме. В турнире 1959 / 60 гг. Шёльду удалось победить в личной встрече гроссмейстера П. П. Кереса.

Спортивные результаты

Ссылки 
 Партии К. Шёльда  в базе Chessgames
 Личная карточка К. Шёльда  на сайте 365Chess
 Личная карточка К. Шёльда  на сайте 365Chess (другая)

Примечания 

Шахматисты Швеции
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад